Чемпіонат світу з водних видів спорту 1978 відбувся в Західному Берліні з 20 до 28 серпня 1978 року.

Таблиця медалей 

Рекорд(*)

Посилання 
FINA Official Website
World Swimming Championship Results
Чемпіонат світу з водних видів спорту 1978 Результати

 
Чемпіонати світу з водних видів спорту